Le Championnat de squash du British Open féminin 1990 est l'édition 1990 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 16 au 23 avril 1990. 

Le tournoi est remporté pour la 7e fois consécutive par la championne du monde Susan Devoy qui s'impose en finale face à Suzanne Horner.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1990
 British Open

féminin 1990
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1990
Sport en avril 1990
Compétition de squash à Londres